Павел Леонидович Булатов (23 мая 1983, Первоуральск) — российский хоккеист с мячом, защитник сборной России и шведского клуба «Хаммарбю», заслуженный мастер спорта России (2013).

Биография 
Родился в Первоуральске, где и начал играть в хоккей с мячом в детской команде «Уральского трубника». С сезона 2001/2002 начал выступать за основной состав клуба.

Проведя шесть сезонов за первоуральскую команду, в 2007 году перешёл в «Кузбасс». Выступая за кемеровчан, становится обладателем серебряной (2009) и двух бронзовых медалей (2008, 2010) чемпионатов России, побеждает в Кубке России (2007).

В 2011 году пополнил ряды московского «Динамо». Дважды (2012, 2013) становился чемпионом России и дважды — вице-чемпионом (2014, 2015). Побеждает в Кубке мира 2013 года.

В начале сезона 2015/2016 переходит в хабаровский «СКА-Нефтяник», с которым становится бронзовым призёром чемпионата России, в конце сезона покидает клуб.

После сезона 2016/2017 в шведском клубе «Венерсборг», перешёл в ульяновскую «Волгу» в мае 2017 года, с которой выступал до октября 2017 года.
В ноябре 2017 года вернулся на два сезона в московское «Динамо». 
В кубке Мира - 2008 (4=0), 2009 (4=0), 2011 (6=1), 2012 (4=0), 2013 (6=0), 2014 (5=0), 2015 (5=2), 2019 (5=0).

Достижения 

 Чемпион России (3) - 2012, 2013, 2020.
 Серебряный призер чемпионата России (4) - 2009, 2014, 2015, 2019.
 Бронзовый призер чемпионата России (3) - 2008, 2010, 2016.
 Обладатель Кубка России (4) - 2007, 2011(осень), 2012, 2019.
 Финалист Кубка России (1) - 2018.
 Бронзовый призёр Кубка России (1) - 2008.
 Обладатель Суперубка России (2) - 2012/2013, 2013/2014.
 Финалист Суперубка России (1) - 2019/2020.
 Обладатель Кубка мира (1) - 2013.
 Обладатель Кубка чемпионов (2) - 2013, 2015.
 Финалист Кубка чемпионов (1) - 2014.
 Чемпион мира (7) - 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
 Серебряный призер чемпионата мира (3) - 2009, 2010, 2012.
 Победитель Приза Правительства России (3) - 2008, 2010, 2012. 
 Обладатель Кубка Акима Алматы (1) - 2011.
10 раз (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018) включался в список 22 лучших игроков сезона.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

В сборной России 

Итого: 103 матча / 3 мяча;  80 побед, 6 ничьх, 17 поражений.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 ноября 2020 год) - за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Динамо» (Москва)
 Профиль на сайте ФХМ СО

Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Волга»